Kirvesjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kirvesjärvet, sjö i Gällivare kommun,  (9,94 ha)
Kirvesjärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Kirvesjärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (4,42 ha)

Finland
Kirvesjärvi (sjö i Mellersta Finland)
Kirvesjärvi (sjö i Lappland)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn